Соревнования по лёгкой атлетике на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме прошли с 30 июля по 7 августа. Были разыграны 58 комплектов наград (включая 12 в паралимпийских дисциплинах). В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 68 стран.

По общему количеству наград первое место заняли англичане (34), однако по золотым медалям лучшими стали австралийцы (10). Третьими по общему количеству наград стали кенийцы (20). Всего медали завоевали представители 32 стран, как минимум одно золото выиграли легкоатлеты из 19 стран.

Ямайская бегунья Элейн Томпсон-Хера стала единственной, кто выиграл три медали — два золота (100 и 200 метров) и одну бронзу (эстафета 4×100 метров).

Шотландка Эйлиш Макколган победила на дистанции 10 000 метров, повторив успех своей матери Лиз, которая выигрывала эту дистанцию на Играх Содружества 1986 и 1990 годов.

Медали

Мужчины

Паралимпийские дисциплины

Женщины

Паралимпийские дисциплины

Общий зачёт

Примечания

Ссылки 
 2022 Commonwealth Games – Athletics and Para Athletics 

 
Соревнования на Играх Содружества 2022
2022